Hans Bauer (langlaufer), Duits langlaufer
 Hans Bauer (politicus), politicus van D66
 Hans Bauer (schrijver), schrijver van thrillers
Hans Bauer (voetballer), Duits voetballer

 Hans Baur, Adolf Hitlers persoonlijke piloot